Il cognome Pagliarani può riferirsi ai seguenti personaggi:

Adelio Pagliarani, partigiano
Elio Pagliarani, poeta
Luigi Pagliarani, psicologo e giornalista
Nicola Pagliarani, politico italiano